Trengove ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Trengove (* 1987), australische Langstreckenläuferin
 John Trengove (* 1978), südafrikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor